Ко́ршунов — російське прізвище, що походить від назви хижого птаха «коршун» ()

 Коршунов Андрій Володимирович (1965) — російський вершник, майстер спорту, член президії Федерації кінного спорту Росії.
 Коршунов Андрій Володимирович (1983) — білоруський хокеїст, захисник.